Мога — деревня в Катангском районе Иркутской области

География 
Деревня стоит на реке Нижняя Тунгуска.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 5 человек, из них 5
мужчин и нет женщин

Власть 
Деревня в административном плане относится к Преображенскому муниципальному образованию Катангского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района